

Geografia

Regno Unito
Appledore, località del Devon settentrionale
Appledore, località del Devon centrale
Appledore, località del Kent

Stati Uniti
Appledore, isola del Maine

Marina
HMS Appledore, nave del 1919
Appledore II, schooner del 1978
Appledore Shipbuildings , compagnia di costruttori navali del Devon

Sport
Appledore F.C., squadra di calcio di Appledore (Kent)